

Місця

Сімферополь — місто та столиця АР Крим
 Міжнародний аеропорт «Сімферополь» — міжнародний аеропорт в Автономній Республіці Крим

Сімферополь — село, Карасуський район, Костанайська область

Кораблі 
 «Сімферополь» — корабель управління Військово-Морських Сил України (1996—2012)
 «Сімферополь» — розвідувальний корабель Військово-Морських Сил України (спущений 2019)

Інше 
 2141 Сімферополь — астероїд головного поясу.

Багатозначні терміни